Atoka peut désigner plusieurs localités américaines :

 Atoka, localité dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique ;
 Atoka, ville dans le comté d'Atoka, dans l'Oklahoma ;
 Atoka, ville dans le comté de Tipton, dans le Tennessee.

Homonymie de localités aux États-Unis